Peter Heinrich Blanckenhagen ist der Name folgender Personen:
* Peter Heinrich d. Ä. Blanckenhagen (1723–1794), baltischer Kaufmann
 Peter Heinrich von Blanckenhagen (1909–1990), amerikanischer Klassischer Archäologe